Амадео V од Савоје (Бурже ди Лак, 1249 - Авињон, 16. октобар 1323) је био гроф Савоје из династије Савоја. Био је син Thomas, Count of Flanders и Beatrice Fieschi.

Породично стабло 

Рођени 1249.
Умрли 1323.
Династија Савоја